Гелена Красовська (нар. 1973) — польська мовознавець, професорка Інституту славістики Польської академії наук у Варшаві.
 Красовська Єлизавета Михайлівна — членкиня Сторожинецького районного товариства політв'язнів та репресованих (Чернівецька область); відзначена орденом «За заслуги» III ступеня
 Катажина Красовська, Катажина Божена Красовська (пол. Katarzyna Bożena Krasowska; народилася 28 вересня 1968 у м. Ополе, Польща) — польська бадмінтоністка.
 Красовська Олена Анатоліївна, Олена Анатоліївна Овчарова-Красовська (17 серпня 1976, Київ) — українська легкоатлетка, призер Олімпійських ігор.
 Красовська Станіслава Вадимівна (* 1989) — українська театральна акторка та телеакторка.

Див. також 
 Красовський

Примітки 

жіночі форми прізвищ